Садыхова — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Садыхова, Марал Закир кызы (1917—?) —  советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Садыхова, Суджаят Абдулла кызы (1925—?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).